Název Závadský potok má více vodních toků:

 Závadský potok (přítok Domanižanky) – levostranný přítok Domanižanky na Slovensku v okrese Považská Bystrica
 Závadský potok (přítok Lopušné) – pravostranný přítok Lopušné na Slovensku v okrese Poprad
 Závadský potok (přítok Ľuborči) – pravostranný přítok Ľuborči na Slovensku v okrese Trenčín
 Závadský potok (přítok Váhu) – levostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Žilina